Manilla eller Manila kan syfta på:

 Manillagaleonen – den spanska kolonialmaktens sjöförbindelse mellan Filippinerna och Nya Spanien
Manillaskolan – en statlig skola för döva och hörselskadade
 Manillavägen –  en gata på Södra Djurgården i Stockholm
Nedre Manilla – en villa i Stockholm
Manilla (fiber) – en växtfiber

Geografi

Australien 

 Manilla (ort i Australien), New South Wales, Tamworth Municipality,

Filippinerna 

 Manila, huvudstad i Filippinerna 
 Metro Manila, storstadsregion i Filippinerna

USA 

 Manila, Utah, Utah, Daggett County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar